Николай Петрович Чаругин (; ,  — , ) — русский живописец, заслуженный художник СССР и России, член Союза художников СССР. 

В 1955 году был рекомендован на учёбу в Московскую художественную школу при институте им. В. И. Сурикова. Окончив школу с отличием, в 1961 году поступил в институт имени В. И. Сурикова. Прервав учёбу после первого курса, служил в армии. После службы в армии он окончил отделение монументальной живописи института (мастерская К. А. Тутеволь). Член МОСХ с 1969 г. Участвовал в знаменитой бульдозерной выставке. Жанры: пейзаж, натюрморт, портрет.

Работы находятся в собраниях 

 Художественные музеи городов Москвы, Новокузнецка, Вологды, Тюмени, Вологды, Уфы.
 Академия художеств Стокгольма.
 Галерея им. Суркано (Индонезия).
 Частное собрание Джавахарлала Неру.
 Частная галерея Томаса Голисона (США).
 Галерея Джереми Каган (Великобритания).
 Музеи современного искусства Милана (Италия).
 Частное собрание г-жи Рузвельт (Вашингтон. США)
 Частные собрания России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Художники России
Члены Союза художников СССР